Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie (WSB Warszawa)  – uczelnia niepubliczna należąca do Grupy Wyższych Szkół Bankowych. Prowadzi studia I stopnia i II stopnia – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Siedziba uczelni znajduje się w warszawskiej dzielnicy Targówek, przy ulicy Łabiszyńskiej 25. Zajęcia na studiach I i II stopnia prowadzone są w budynkach przy ulicy Łabiszyńskiej 25 oraz ul. Oszmiańskiej 23/25 (Praga-Północ)  oraz ul. Vincenta van Gogha 1 (Białołęka). 

Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe z zakresu: administracji, bezpieczeństwa, IT, prawa, finansów i rachunkowości, marketingu, zarządzania, psychologii i pedagogiki.

Historia uczelni 
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie powstała w 2019 roku w wyniku przekształcenia Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, istniejącej w latach 1999−2019. Uczelnia od początku korzysta z know-how oraz dorobku dydaktycznego i naukowego grupy Wyższych Szkół Bankowych, której historia sięga 1994 roku.

Władze uczelni

 Rektor – dr hab. Piotr Olaf Żylicz
 Prorektor – dr Maciej Kawecki
 Dziekan – dr Agnieszka Nieznańska-Cwynar
 Prodziekan ds. jakości kształcenia - Magdalena Krusiewicz 
 Prodziekan – dr Grzegorz Mathea
 Prodziekan ds. Studentów – dr Artur Fiks 
 Kanclerz – Karol Cyrulik

Kierunki studiów 
Oferta WSB Warszawa obejmuje: 

 Studia I stopnia (licencjackie - 3-letnie):
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Psychologia w biznesie
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie on-line

 Studia I stopnia (inżynierskie - 3,5-letnie):
 Informatyka
 Logistyka
 Jednolite studia magisterskie - 5 letnie: 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 Studia II stopnia – magisterskie - 2-letnie):
 Administracja
 Ekonomia
 Finanse i rachunkowość
 Pedagogika 
 Zarządzanie

 Studia II stopnia z podyplomowymi
Studia II stopnia prowadzone są w ramach dwóch ścieżek kształcenia – tradycyjnej oraz połączonej ze studiami podyplomowymi. 

Uczelnia prowadzi również ponad 100 kierunków studiów podyplomowych.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa

Uczelnie w Warszawie
Targówek
Warszawa